Plaats in Indonesië
 Sukahurip (Cijambe), een plaats in het bestuurlijke gebied Subang in de provincie West-Java
 Sukahurip (Cigedug), een plaats in het bestuurlijke gebied Garut in de provincie West-Java
 Sukahurip (Cipatujah), een plaats in het bestuurlijke gebied Tasikmalaya in de provincie West-Java
 Sukahurip (Cisaga), een plaats in het bestuurlijke gebied Ciamis in de provincie West-Java
 Sukahurip (Pangandaran), een plaats in het bestuurlijke gebied Ciamis in de provincie West-Java
 Sukahurip (Pangatikan), een plaats in het bestuurlijke gebied Garut in de provincie West-Java
 Sukahurip (Sukatani), een plaats in het bestuurlijke gebied Bekasi in de provincie West-Java